Prix Pólya peut faire référence à plusieurs prix de mathématiques en l'honneur de George Pólya :
 Prix Pólya (LMS), attribué par la London Mathematical Society (LMS).
 Prix George Pólya, décerné par la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).
 Prix Pólya (MAA), décerné par la Mathematical Association of America (MAA)